Skórka steht für:

 Skórka (Krajenka), ein Dorf in der Gemeinde Krajenka, Woiwodschaft Großpolen
 Skórka (Parzęczew), ein Dorf in der Gemeinde Parzęczew, Woiwodschaft Łódź

Skorka ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Skorka (* 1950), argentinischer Biophysiker, Rabbiner und Fachbuchautor